Кисов — русская и болгарская фамилия.

 Кисов, Анатолий Иванович — Герой Советского Союза.
 Кисов, Стефан — болгарский военный писатель.